Манастирський Антін Іванович (1878—1969) — український художник: живописець, графік.
 Монастирський Борис Савелійович — російський кінооператор, заслужений діяч мистецтв Росії.
 Монастирський Борис Львович (1 січня 1946 — 4 жовтня 1974) — український композитор, рідний брат поета-пісняра Олександра Вратарьова, чоловік співачки Ліни Прохорової.
 Монастирський Володимир Анатолійович — український вчений-медик, доктор медичних наук, професор.
 Монастирський Григорій Леонардович (* 1978) — український науковець. Доктор економічних наук, професор.
 Монастирський Денис Анатолійович (1980—2023) — український юрист та політик, міністр внутрішніх справ України (2021—2023).
 Монастирський Іван — польський шляхтич, урядник Королівства Польського.
 Миколай Язловецький-Монастирський — польський шляхтич, військовик, урядник Королівства Ягеллонів, кам'янецький каштелян.

 Монастирський — зупинний пункт Південної залізниці у Полтавській області.
 Монастирський — струмок в Україні у Тернопільському районі Тернопільської області.

Примітки